Toponímia: Ralbitz-Rosenthal, municipi alemany a l'estat de Saxònia
 Biografies:
 Jürgen Rosenthal, bateria alemany de rock membre dels grups Dawn Road i Scorpions 
 David H. Rosenthal (Nova York 1945 - 1992), poeta, assagista i traductor jueu nord-americà 
 Félix Rosenthal (Viena, Àustria, 1867 - 1936), compositor austríac 
 Manuel Rosenthal (París, França, 1904 - 2003), director d'orquestra i compositor francès 
 Maurice Rosenthal (Lemberg, Àustria, 1863 - Nova York, 1946), pianista austríac
 Rachel Rosenthal (1926, París, França), artista interdisciplinària, professora i activista de drets dels animals
 Samuel Rosenthal (Suwałki, Polònia, 1837 – Neuilly-sur-Seine, França, 1902), jugador d'escacs polonès nacionalitzat francès 
 Solomon Rosenthal (1890, Vilnius – 1955, Minsk), jugador d'escacs lituà i bielorús